Ви́ктор Пахо́мов: Пахомов, Виктор Васильевич (1898—1960) — советский художественный редактор, теоретик оформления книги, преподаватель.
 Пахомов, Виктор Иванович (род. 1958) — российский учёный, член-корреспондент РАН (2022).
 Пахомов, Виктор Фёдорович (1932—2017) — советский и российский писатель.